Lisuata bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort und Aldeia im Suco Fatumaquerec (Verwaltungsamt Laclubar, Gemeinde Manatuto), siehe Fatumaquerec (Laclubar)
 einen Ort im Suco Fatucalo (Verwaltungsamt Turiscai, Gemeinde Manufahi), siehe Fatucalo

Siehe auch:
 Lesuata